Maria Fernanda Meireles Correia Dias ( Río de Janeiro , 27 de octubre de 1925 – Río de Janeiro, 30 de julio de 2022) fue una reconocida actriz brasileña. 

Fue hija de la poeta Cecília Meireles y del pintor Fernando Correia Dias. En televisión se destacó en telenovelas como Gabriela ( 1975 ), Pai Herói ( 1979 ) y Dona Beija ( 1986 ).

Es considerada una de las grandes damas del teatro brasileño , junto a nombres como Dulcina de Moraes , Cacilda Becker , Cleyde Yáconis , Fernanda Montenegro , Itália Fausta , Apolônia Pinto , entre otros.

Maria Fernanda murió de neumonía bacteriana después de cuatro días en la Casa de Saúde São José, en la Zona Sur de Río.

Premios y nominaciones
1963 - Premio Molière a la mejor actriz por Un tranvía llamado deseo
1963 - Premio del gobernador estatal a la mejor actriz por Un tranvía llamado deseo
1963 - Premio Saci a la mejor actriz por Un tranvía llamado deseo
1970 - Prêmio Molière a la Mejor Actriz por O Balcão

Enlaces externos
 

Nacidos en 1925
Fallecidos en 2022